Het Hubertuspein is een plein in Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse plaats Venlo.

Het plein wordt gekenmerkt door de ligging bij de Sint-Hubertuskerk, met lage flatgebouwen aan de zuidzijde. Daarnaast was op dit plein tot het einde van de twintigste eeuw gelegenheid tot parkeren. Direct in het nieuwe millennium besloot de gemeente echter om er een rotonde aan te leggen. Deze rotonde domineert nu grotendeels het plein, waarbij de parkeerfunctie is verplaatst naar de zuidzijde bij de flatgebouwen, en de voormalige parkeerplaats ruimte heeft gemaakt voor groenvoorziening, welke weer grenst aan de Boulevard Hazenkamp.

Plein in Venlo